Сива:

Географические объекты
 Сива — село, административный центр Сивинского района Пермского края;
 Сива (приток Камы) — река в Пермском крае и Удмуртии;
 Сива (приток Обвы) — река в Пермском крае;
 Сива — оазис и город в Египте.
 Сива — посёлок в префектуре Иватэ Японии.
 Сива — уезд префектуры Иватэ, Япония.

Фамилия
 Сива, Брайан Джая (род. 1972) — малайзийский хоккеист на траве.